Pečat je lahko:
 pečat - potrdilo oz. overjavilo listine
 Pečat (mesečnik)